Ellenséges terület (Enemy Territory), 1987-es amerikai film Peter Manoogian rendezésében
 Ellenséges terület (Behind Enemy Lines), 2001-es amerikai film John Moore rendezésében